Awaking the Centuries () — второй альбом немецкого рок-оркестра Haggard в жанрах симфоник-метал и дэт-дум-метал, вышедший в 2000 году. Альбом является концептуальным и посвящён жизни и творчеству французского мистика Мишеля Нострадамуса.

Стиль 
В Awaking the Centuries использованы вариации на музыку Сергея Рахманинова: трек «Rachmaninov: Choir» представляют собой отрывок тропаря «Богородице Дево, радуйся» из хорового цикла «Всенощное бдение».

Тексты песен 
Тексты написаны в основном на английском языке, с фрагментами на латинском, немецком и русском. Второй трек частично исполнен на французском языке, но он не является песней — скорее небольшой пьесой.

Список композиций

Участники записи 

 Asis Nasseri — вокал, гитара, литавры
 Luz Marsen — ударные, перкуссия
 Andi Nad — бас-гитара
 Danny Klupp — гитара
 Karin Bodenmaller — сопрано
 Christian — тенор
 Thomas Rosato — бас
 Florian Schnellinger — перкуссия
 Hans Wolf — фортепиано, орган, клавишные
 Kathrin Pechlof — арфа
 Steffi Hertz — альт
 Kathrin Hertz — виолончель
 Andrea Sterr — скрипка
 Michael Stapf — скрипка
 Christoph V. Zastrow — флейта
 Florian Bartl — гобой
 Robert Muller — кларнет
 Fiffi Fuhrmann — тенор
 Georg Uttenthaler — контрабас
 Peter Prysch — валторна

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен на Dark Lyrics.
 
 

Альбомы Haggard
Альбомы Drakkar Entertainment